Hotel Reichshof ist der Name folgender Hotels:

 Hotel Reichshof (Berlin)
 Hotel Reichshof in Hamburg, siehe Reichshof Hamburg